I. Fülöp (Philipposz) makedón király
 I. Fülöp francia király (1052–1108)
 I. Fülöp flamand gróf (1143–1191)
 Fülöp német király (1177–1208)
 I. Fülöp navarrai király (1268–1314), IV. Fülöp néven francia király
 I. Fülöp tarantói herceg (1278–1331)
 I. Fülöp címzetes antiochiai fejedelem (1285 körül – 1300)
 I. Fülöp burgundi herceg (1346–1361)
 I. Fülöp pfalzi választófejedelem (1448–1508)
 I. Fülöp kasztíliai király, Szép Fülöp (1478–1506)
 I. Fülöp parmai herceg (1720–1765), Parma, Piacenza és Guastalla hercege 
 I. Fülöp portugál király (1527–1598), II. Fülöp néven spanyol király 
 Fülöp belga király (1960)

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp I.